

Cinema 
 The Battery – film giapponese per il cinema del 2007 con Kento Hayashi
 The Battery – film statunitense del 2012

Letteratura 
 Battery – serie di romanzi della scrittrice Atsuko Asano

Musica 
 Battery (gruppo musicale) – gruppo hardcore americano

Sport 
 Batteria (battery) – termine comprendente la coppia costituita dal lanciatore e ricevitore di baseball